Andrea Belotti (né en 1993), footballeur italien ;
 Bortolo Belotti (1877-1944), homme politique, historien et juriste italien ;
 Bruno Belotti (né en 1964), joueur d’échecs italien ;
 Elena Gianini Belotti (1929-2022), pédagogue et auteur féministe italienne ;
 Gastone Belotti (1920-1985), musicologue italien ;
 Marco Belotti (né en 1988), nageur italien ;
 Valentina Belotti (née en 1980), athlète italienne.

 Francesco Bellotti (né en 1979), coureur cycliste italien ;
 Marco Bellotti (né en 1979), chanteur et musicien italien ;
 Pietro Bellotti (1625-1700), peintre italien ;
 Pietro Bellotti (1725-vers 1805), peintre italien.